Beli (reus), een reus in de Noordse mythologie
Belenos of Beli Mawr, een Keltische zonnegod 
Beli Manastir, een stad in Kroatië
Beli (Cres), een plaatsje op het Kroatische eiland Cres
Beli, werkpseudoniem van Lilian Bellinga (Lilian IJff-Bellinga)